Торпедо () — втулка заднего колеса велосипеда с тормозным механизмом и свободным ходом. Конструкция втулки позволяет двигаться велосипеду под действием педалей (рабочий ход), и катиться по инерции (свободный ход), а также блокировать колесо и тем самым тормозить, когда педали вращают в обратном направлении.

Изобретена немецким механиком и изобретателем — Эрнстом Заксом. Является наиболее распространенным и копируемым в мире узлом конструкции велосипеда.

История 
В 1898 году немецкий механик, велогонщик Эрнст Закс на выставке в Англии впервые представил ступицу заднего колеса велосипеда собственной конструкции с обгонной муфтой (свободным ходом). К тому времени уже существовали подобные втулки но сложной конструкции и без тормоза, модель Эрнста Закса не получила должной оценки.

После усовершенствования в 1903 году Закс запатентовал новую конструкцию втулки заднего колеса со свободным ходом и внутренним тормозным механизмом оснащенную шариковыми подшипниками. Впоследствии она получила название «Torpedo». Удачная конструкция механизма втулки обеспечивала велосипеду легкий ход, хороший накат и надежное торможение. Это изобретение стало революционным в развитии истории велосипеда.

1 августа 1895 г. вместе с коммерческим компаньоном Карлом Фихтелем ( (1853—1911)), Эрнст Закс основал в городе Швайнфурт () предприятие «Schweinfurter Präzisions-Kugellagerwerke Fichtel & Sachs» которое начало массовое производство шариковых подшипников и велосипедных тормозных втулок «Торпедо». Благодаря сравнительно простой конструкции, надёжности, эффективному торможению и лёгкости настройки, новая втулка быстро завоевала популярность.

С ростом популярности велосипедов в начале XX века, возрастала потребность производителей в надёжном приводном и тормозном механизме. Подавляющее большинство производителей велосипедов в Европе начали оснащать свои модели втулками «Торпедо» производства фирмы Fichtel & Sachs. В 1905 году Закс разработал также двухскоростную втулку с планетарным редуктором, а впоследствии и трёхскоростную.

К 1904 году на фабрике Fichtel & Sachs работало 900 рабочих и было выпущено 250000 втулок, в 1908 году персонал вырос до 1800 рабочих, было произведено в общем 482000 шт. Учитывая значительную потребность, их изготавливали и другие производители на лицензионных условиях и с обязательным клеймом «Fichtel und Sachs (FuS)», «Torpedo». На 1924 год (с начала пр-ва в 1904 г.) было изготовлено 25000000 велосипедных тормозных втулок «Торпедо».

Применение 

Сегодня в XXI веке втулка «Торпедо» остается актуальной, и без конструктивных изменений изготавливается многими производителями велосипедов во всем мире. Их устанавливают на дорожные, шоссейные, туристические и детские велосипеды. Втулка «Торпедо» является наиболее распространенным и копируемым в мире узлом конструкции велосипеда и негласно признана самой надёжной конструкцией втулки. Залогами успеха являются большой размер, широкие тормозящие поверхности и использование ротозацепов вместо собачек и червячков. Модификации предполагают использование специального внешнего отверстия для смазки и промывки, биметаллических тормозных поверхностей, увеличенное число колодок, а также возможность установки блока звёзд для скоростных систем.

Почти все дорожные односкоростные велосипеды производимые в СССР оснащались втулками системы «Торпедо». Их производили на Харьковском велосипедном заводе, Минском, Пермском и др., без лицензии и соответствующих маркировок «Fichtel und Sachs». Первые послевоенные велосипеды заводов ХВЗ, ММВЗ оснащались втулками «Торпедо» поставляемыми из Германии (ГДР) по репарации. Уже в начале 1950-х годов заводы стали производить копии этих втулок.

См. также 
 Велосипед
 Велосипедная втулка
 Харьковский велосипедный завод

Источники и ссылки 
 Hans Heinrich Dienstbach: Die Entwicklung des Freilaufs. In: Radmarkt. Bd. 2000, 1929 S. 25
 Инструкции оригинальных втулок Torpedo 1950-х годов PDF (нем.)
 Jürgen Büschenfeld: Die Pionierjahre. In: Radmarkt 2011, Nr. 10. S. 74
 Andreas Dornheim «SACHS — Mobilität und Motorisierung: Eine Unternehmensgeschichte». Hoffmann Campe Verlag Hamburg, 2015, ISBN 978-3-455-50382-1
 Истории изобретения втулки Torpedo (нем.)
 Составные части втулки Torpedo 1905 года, оригинальный проспект (нем.)
 А. Н. Пюльккянен, В. С. Лещенко, Спунтик велосипедиста, Лениздат 1960
Описание принципа действия втулки Торпедо

Примечания 

Части велосипеда